De Gambrinus liga 2001/02 was het negende seizoen van het Tsjechisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 28 juli 2001 en eindigde op 10 mei 2002.

Stand 

1 AC Sparta Praag was in dit seizoen de titelverdediger. 
2 SK Hradec Králové en SFC Opava waren in dit seizoen nieuwkomers, zij speelden in het voorgaande seizoen niet op het hoogste niveau van het Tsjechische voetbal. 
3 SK Slavia Praag was de winnaar van de Tsjechische beker van dit seizoen. 
4 SK Sigma Olomouc verkreeg op basis van de UEFA Fair Playklassement een startbewijs voor de voorronde van de UEFA Cup. 
5 1. FK Drnovice werd vanwege financiële problemen teruggezet naar de MSFL, het derde niveau van het Tsjechische voetbal.

Topscorers 

15 doelpunten
  Jiří Štajner (FC Slovan Liberec)
14 doelpunten
  Jan Nezmar (FC Slovan Liberec)
13 doelpunten
  Milan Pacanda (FC Stavo Artikel Brno)
11 doelpunten
  Milan Baroš (FC Baník Ostrava)
  Horst Siegl (FC Marila Příbram)
10 doelpunten
  Vítězslav Tuma (1. FK Drnovice 9 / AC Sparta Praag 1)
  Radek Divecký (FK Teplice)
9 doelpunten
  Tomáš Došek (SK Slavia Praag)
  Luís Fábio Gomes (1. FK Drnovice)
  Radim Holub (AC Sparta Praag)
  Jiří Mašek (FK Jablonec 97)

Tsjechie 1
2002